ВМ — серия советских водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах, размещаемых на подводных лодках. В качестве ядерного топлива используется высокообогащённая по 235-му изотопу двуокись урана. Тепловая мощность — 70…90 МВт.

Разработаны НИИ-8 (г. Курчатов). Относятся к первому (ВМ-А) и второму (ВМ-4) поколению.
Реакторы ВМ-А устанавливались на первых советских АПЛ (проект 627 «Кит» и проект 658).

Модификации 

9 сентября 1952 года вышло постановление правительства о проектировании и строительстве первой советской атомной подводной лодки. Постановлением предусматривалось создание научно-исследовательского института № 8 (НИИ-8, НИКИЭТ) для разработки ядерной энергетической установки (ЯЭУ). Главным конструктором ЯЭУ был назначен Н. А. Доллежаль, парогенераторов — Г. А. Гасанов (СКБК Балтийского завода). Пуск наземного прототипа — стенда 27/ВМ состоялся в Обнинске в марте 1956 года. Первая АПЛ была принята в опытную эксплуатацию в декабре 1958 года. В 1959 году за разработку реактора НИИ-8 был награждён орденом Ленина.

Аварии и затопления реакторов 
 К-19 (2 реактора ВМ-А) — 4 июля 1961 года в 70 милях от острова Ян-Майен произошла авария реактора правого борта (кормового реактора). В 4:15 при ходе в подводном положении и работе реакторов обоих бортов на мощности 35 % вахтенный командир группы дистанционного управления реактором обнаружил по контрольно-измерительным приборам падение давления и уровня в 1 контуре охлаждения кормового реактора. Была сброшена аварийная защита реактора. В 4:22 ПЛ всплыла в надводное положение и продолжала движение при работе реактора и линии вала левого борта. В ходе попыток устранения аварии переоблучение получили 8 членов экипажа, которые непосредственно устраняли аварию.
 Из-за нештатной проливки реактора холодной водой произошло разрушение активной зоны с резким ростом гамма-излучения. Подводная лодка была модернизирована на Севмашпредприятии по проекту 658М с заменой реакторного отсека. В 2021 году cудно «Академик Мстислав Келдыш» в Карском море перед входом в залив Абросимова обнаружило затопленный контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19.
 К-140 (2 реактора ВМ-4) — 27 августа 1968 года при плановом обслуживании произошёл несанкционированный выход реактора левого борта на мощность, в 18 раз превышающую номинальную. Разгерметизации первого контура не произошло, однако реактор был выведен из строя и в 1972 году затоплен в Карском море.
 К-320 (1 реактор ВМ-4) — 18 января 1970 года на стапеле завода «Красное Сормово» из-за нарушения технологии при проведении гидравлических испытаний первого контура произошёл несанкционированный запуск реактора (см. Радиационная авария на заводе «Красное Сормово»). Проработав на запредельной мощности около 10—15 секунд, он частично разрушился, впоследствии был признан неремонтопригодным и заменён.
 К-8 (2 реактора ВМ-А) — в апреле 1970 года подводная лодка затонула в Атлантическом океане на глубине 4680 м в 490 км к северо-западу от Испании.
 К-431 (2 реактора ВМ-А) — 10 августа 1985 года нештатная ситуация при перезарядке активных зон привела к запуску реактора левого борта, что вызвало тепловой взрыв и выброс активной зоны (см. Радиационная авария в бухте Чажма). Вследствие радиационного загрязнения была признана непригодной для дальнейшей эксплуатации и стоявшая рядом АПЛ К-42 (2 реактора ВМ-А). Обе лодки отбуксированы на долговременное хранение в бухту Павловского.
 К-219 (2 реактора ВМ-4) — 6 октября 1986 года подводная лодка затонула в Атлантическом океане на глубине около 5500 метров при буксировке после взрыва баллистической ракеты на борту. Реакторы были заглушены героическими усилиями членов экипажа, один из которых — матрос Сергей Преминин — ушёл на дно вместе с лодкой.
 К-159 (2 реактора ВМ-А) — 30 августа 2003 года при буксировке на утилизацию подводная лодка затонула в Баренцевом море на глубине 170 метров вблизи острова Кильдин. Компенсирующие стержни закреплены сваркой в крайнем нижнем положении. Последняя загрузка топлива выполнялась в 1972 году.

Примечания

См. также 
 Типы подводных лодок ВМФ СССР и России
 Утилизация атомных подводных лодок

Ссылки 
 Научные проблемы корабельной энергетики: Введение, flot.com
 Член-корреспондент РАН В.Сидоренко: атомная энергетика переходит на новый уровень
 Стратегический подводный флот СССР и России, А. Б. Колдобский, rc.nsu.ru
  Приказ № 542 «О проведении третьей межотраслевой конференции „Корабельные ядерные реакторные установки“», minatom.ru

Ядерные реакторы подводных лодок
Серии ядерных реакторов СССР